Il doppio del Family Circle Cup 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Lori McNeil e Martina Navrátilová erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la McNeil con Kathy Foxworth e la Navrátilová con Hana Mandlíková.

La Foxworth e la McNeil hanno perso nel 2º turno contro Catherine Suire e Patricia Tarabini.

La Mandlíková e la Navrátilová hanno battuto in finale 6–4, 6–1 Mary Lou Daniels e Wendy White.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (secondo turno)
 Hana Mandlíková /  Martina Navrátilová (campionesse)
 Rosalyn Fairbank /  Mercedes Paz (secondo turno)
 Terry Phelps /  Raffaella Reggi (secondo turno)

 Rosemary Casals /  Candy Reynolds (primo turno) 
 Sandra Cecchini /  Sabrina Goleš (primo turno) 
 Catherine Suire /  Patricia Tarabini (quarti di finale) 
 Sandy Collins /  Leila Meskhi (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Family Circle Cup 1989